Заберезинский — русская фамилия. Женская форма Заберезинская.

Известные носители